Specie di Star Trek- specie aliene del franchise di Star Trek
 Specie di Star Trek: The Next Generation- specie aliene della serie Star Trek: The Next Generation (1987-1994)
 Specie di Star Trek: Deep Space Nine- specie aliene della serie Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999)
 Specie di Star Trek: Voyager- specie aliene della serie Star Trek: Voyager (1995-2001)